Assane N'Diaye (n. 1969), cestista senegalese
 Assane N'Diaye (1974-2008), calciatore senegalese